Orgeval (Yvelines) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Orgeval (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia